Power8 bezeichnet:

 einen 2007 verkündeten Sanierungsplan des Flugzeugbauers Airbus
 eine 2013 eingeführte Familie von symmetrischen Multiprozessorsystemen für Hochleistungsrechner